James Davis peut désigner :

  (1817-1887), magistrat américain ;
 Christopher James Davis (1842-1870), médecin français ;
 James J. Davis (1873-1947), homme politique américain ;
 James E.Davis (1889-1949), chef du LAPD ;
  (1962-2003), homme politique américain ;
 James Davis (1976-), athlète américain ;
 James Davis (1979-), joueur américain de football américain ;
 James-Andrew Davis (1991-), escrimeur britannique ;
 James Davis Borikó (1995-), footballeur équatoguinéen ;
 James Davis (1575-1623), capitaine de navire et auteur anglais.